|-
| 90401 - || || 19 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90402 - || || 19 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90403 - || || 21 de desembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 90404 - || || 19 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90405 - || || 19 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90406 - || || 19 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90407 - || || 18 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90408 - || || 18 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90409 - || || 18 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90410 - || || 19 de desembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90411 - || || 19 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90412 - || || 20 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90413 - || || 19 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90414 Karpov || || 19 de desembre, 2003 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 90415 - || || 23 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90416 - || || 28 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90417 - || || 27 de desembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90418 - || || 27 de desembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90419 - || || 27 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90420 - || || 27 de desembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90421 - || || 27 de desembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 90422 - || || 28 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90423 - || || 29 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90424 - || || 29 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 90425 - || || 13 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90426 - || || 13 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90427 - || || 16 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90428 - || || 18 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90429 - || || 19 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90430 - || || 22 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90431 - || || 23 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90432 - || || 23 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90433 - || || 22 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90434 - || || 20 de gener, 2004 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 90435 - || || 24 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90436 - || || 26 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90437 - || || 23 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90438 - || || 22 de gener, 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 90439 - || || 23 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90440 - || || 23 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90441 - || || 22 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90442 - || || 23 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90443 - || || 24 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90444 - || || 28 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90445 - || || 29 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90446 - || || 28 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90447 - || || 28 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90448 - || || 29 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90449 - || || 27 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90450 - || || 28 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90451 - || || 31 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90452 - || || 29 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90453 - || 2004 CM || 6 de febrer, 2004 || Tenagra II || M. B. Schwartz, P. R. Holvorcem
|-
| 90454 - || 2004 CV || 10 de febrer, 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 90455 - || || 12 de febrer, 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 90456 - || || 13 de febrer, 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 90457 - || || 10 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90458 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90459 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90460 - || || 13 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90461 - || || 11 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90462 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90463 - || || 14 de febrer, 2004 || Jornada || D. S. Dixon
|-
| 90464 - || || 10 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90465 - || || 11 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90466 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90467 - || || 13 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90468 - || || 14 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90469 - || || 12 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90470 - || || 13 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90471 - || || 14 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90472 - || || 15 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90473 - || || 12 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90474 - || || 13 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90475 - || || 13 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90476 - || || 13 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90477 - || || 14 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90478 - || || 15 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90479 - || || 15 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90480 - || || 15 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90481 Wollstonecraft || 2004 DA || 16 de febrer, 2004 || Needville || W. G. Dillon, D. Wells
|-
| (90482) Orc || 2004 DW || 17 de febrer, 2004 || Palomar || M. E. Brown, C. A. Trujillo
|-
| 90483 - || || 16 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90484 - || || 16 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90485 - || || 16 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90486 - || || 17 de febrer, 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 90487 - || || 16 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90488 - || || 16 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90489 - || || 17 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90490 - || || 17 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90491 - || || 18 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90492 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90493 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90494 - || || 18 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90495 - || || 23 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90496 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90497 - || || 23 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90498 - || || 17 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90499 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90500 - || || 11 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
0